Saint-Pierre-des-Tripiers é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 34,74 km².

Demografia

Comunas de Lozère